Мариа́мна () — женское имя, частое в царской династии Иродиадов. Эллинизированная версия традиционного еврейского имени Мириам.

 Мариамна (I) — вторая жена Ирода Великого.
 Мариамна (II) — третья жена Ирода Великого.
 Мариамна (III) — сестра Иродиады.
 Мариамна — дочь Ирода Агриппы.
 Мариамна — сестра апостола Филиппа.

См. также 
 Марианна